Francja:
 Rédange – gmina

Luksemburg:
 Redange – kanton
 Redange-sur-Attert – miasto